Himalia (mitologia) — ninfa da ilha de Rodes
Himalia (satélite) — lua de Júpiter